Der Kanton Marle ist ein französischer Wahlkreis im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er umfasst 65 Gemeinden in den Arrondissements Vervins und Laon, sein bureau centralisateur ist in Marle. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone 2015 erfuhr er eine bedeutende Vergrößerung.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 65 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung gehörten zum Kanton Marle die 23 Gemeinden Agnicourt-et-Séchelles, Autremencourt, Bosmont-sur-Serre, Châtillon-lès-Sons, Cilly, Cuirieux, Erlon, Froidmont-Cohartille, Grandlup-et-Fay, La Neuville-Bosmont, Marcy-sous-Marle, Marle, Monceau-le-Waast, Montigny-le-Franc, Montigny-sous-Marle, Pierrepont, Saint-Pierremont, Sons-et-Ronchères, Tavaux-et-Pontséricourt, Thiernu, Toulis-et-Attencourt, Vesles-et-Caumont und Voyenne. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 234,78 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 0219.

Einwohner

Politik 

Marle